Микояна или имени Микояна — название населенных пунктов на территории бывшего СССР, названых в честьроссийского революционера, советского государственного и партийного деятеля А. И. Микояна:

Армения 

 имени Микояна — до 1957 года название села Лукашин в Армавирской области.

Киргизия 

 имени Микояна — прежнее название города Кара-Балта Жайылского района Чуйской области.

Россия 
 Микояна — до 1958 года название посёлка Южный в Азовском районе Ростовской области.
 Микояна — до 1958 года название хутора Советский в Егорлыкском районе Ростовской области.

 Микояна — остановочный пункт в Ростове-на-Дону.

См. также 

 Микоян
Микоян-Шахар
 Микояновск
 Микояновка